vergentie (geologie)
Algemene beschrijving voor het verloop van lichtstralen:
Convergente en divergente straling